Shoah – genocidio perpetrato dalla Germania nazista nei confronti del popolo ebraico
Shoah in Italia – le vicende specifiche dell'Olocausto in Italia
Shoah – documentario di Claude Lanzmann
Shoah Foundation – organizzazione senza scopo di lucro nata per preservare la memoria della Shoah

Pagine correlate 
Olocausto (disambigua)